Jan Heřman ist der Name folgender Personen:

* Jan Heřman (Geiger), tschechischer Geiger 
 Jan Heřman (Maler) (1844–1904), tschechischer Maler der Altarbildern und kirchlichen Fresken
 Jan Heřman (Pianist) (1886–1946), tschechischer Pianist
 Jan Heřman (Eishockeyspieler) (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler